MHL est un code, qui signifie :
 Îles Marshall,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

 Mobile High-definition Link, une interface audio et vidéo permettant de relier terminaux mobiles (téléphones) et écrans HD,

La Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga (MHL), la ligue de hockey sur glace junior russe.

Code